European Science TV & New Media Awards er en årlig prisuddeling for videnskabsprogrammer lavet til TV og nye medier. Den blev første gang uddelt i 2001  arrangeret af EuroPAWS (European Public Awareness of Science and Technology) i samarbejde med organisationen EuroScience af forskere for udbredelse af videnskab. .

2014 Vindere  
 Best TV Documentary: Madagascar: Beyond Africa, from the series Fascinating Earth, ZDF, Germany
 Best TV Drama or Docu-drama: Coup de Grace, from the series Silent Witness, BBC, UK
 Best TV General Programme: Showdown on Superbrains, from the series Galileo, Prosieben/Sat1, Germany
 Best New Media Production: Celebrating Crystallography, The Royal Institution of Great Britain/12foot6, UK
 Jury Prize: Taming the Quantum World, Masto Media ApS for DR TV, Denmark
 Best Presentation of Science in an Environment Issue: Last Call - NRK Norway, ZDF Germany and ARTE Germany/France
 Best Presentation of Medical Research: The Gut: Our Second Brain, ARTE France/Germany
 Best Presentation of or by a Woman Scientist/Engineer: Maria, TVP2 Poland
 Best TV Documentary awarded by a Teenage Jury: The Mystery of Dark Matter, ARTE France/Germany

2013 Vindere 
 Best TV Documentary: The Wonders of Life, Episode 1 BBC, UK
 Best TV Drama: Legacy, from the series Silent Witness, BBC, UK
 Best TV Docu-Drama: Hugo’s Brain, Elzevir Films for France 2
 Best TV General Programme: Science Club, Episode 6 BBC, UK
 Best New Media Production : The Human Animal, The Natural History Museum of Denmark
 Best Presentation of Science in an Environment Issue: Japan Tsunami: How it Happened, Channel 4, UK
 Best Presentation of Medical Research: Eat, Fast, and Live Longer, from the series Horizon, BBC, UK
 Best Presentation of or by a Woman Scientist/Engineer*: MND: The Inside Track, RTE Ireland
 Best Production awarded by the theatre audience : The Challenger, BBC, UK

2012 Vindere 
 Best TV Documentary: Automatic Brain, Episode 1 – The Magic of the Unconscious. WDR , ARTE and ARD
 Best TV Drama:  Tatort: Auskreuzung (Crime Scene: Cross Breeding),WDR, Germany
 Best TV General Programme: A Night with the Stars, BBC2, UK
 Best New Media Production: Money and Speed: Inside the Black Box (iPad Application, VPRO, Netherlands)
 Best Presentation of Science in an Environment Issue: Orbit – Earth’s Extraordinary Journey – Episode 1 (BBCTV, UK)
 Best presentation of a Woman Scientist: Bones (Episode of the series ‘Origins of Us’) (BBC TV, UK)
 Best production as voted on by the Festival Audience:  Codebreaker, Channel 4 Television Corporation, UK

Referencer

Filmpriser for bedste dokumentarfilm